Леони́д Алекса́ндрович Маяксем (настоящая фамилия Степа́нов; 2 января 1938, деревня Сикасси, Чувашская АССР — 11 января 2014, Чебоксары) — чувашский писатель, прозаик. Член Союза писателей СССР с 1974 года.

Биография 
Окончил 7 классов, затем получил специальность киномеханика в Саратове; показывал в селениях Яльчикского района кинофильмы на передвижной киноустановке.

Отслужив в армии, работал на чебоксарском электромеханическом заводе токарем.
Работал в Чувашрадио.

Заочно окончил Литературный институт имени М. Горького.

1974—1980 гг. — в бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Чувашии, руководитель чувашского отдела Литературного фронта.

Творчество 
Первый очерк напечатал в 1961 году в журнале Ялав. С 1981 года занимается литературой профессионально.

Известные книги 
 «Килет шурăмуç çуталса» Рассветает (1970),
 «Тупатăпах сана, Сильва» Я найду тебя, Сильва (1972)
 «Асамлă каскăч» Волшебный сошник (1976)
 «Аманнă турат» Сломанная ветка (1980)
 «Вĕлтрен милĕкĕ» Крапивный веник (1980).

На русском:
 «Я найду тебя, Сильва» (1984)
 «Вторая встреча», (1988).

Литература 
 Гордеев Д. В., Силэм Ю. А. Антология чувашской литературы. — Чебоксары, 2003. — Т. 1 : проза.
 Чувашская энциклопедия

Чувашские писатели
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Литераторы, известные под псевдонимами